Bellsund kan avse

 Bellsund (fjord) – en fjord på västra sidan av Spetsbergen, söder om Isfjorden. 
 Bellsund – en bark ägd 1919–1926 av AB Spetsbergens Svenska kolfält som drev Sveagruvan på Svalbard, se City of New York (skepp)